LLE steht für:
 Liquid-liquid extraction, siehe Flüssig-Flüssig-Extraktion
 Liquid-liquid equilibrium, deutsch Flüssig-Flüssig-Gleichgewicht, siehe Mischungslücke
 Loss of life expectancy, eine Maßzahl in der Epidemiologie
 Polen: Powiat Łęczyński in der Woiwodschaft Lublin (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung